Niu kan som auktorsförkortning betyda:

 Xiao-Ling Niu
 Yao Niu

Robotskapade auktorsförkortningar